Panzer steht für:

 Panzer, selbstfahrendes Militärfahrzeug
 Panzer (Spielzeug), Kinderspielzeug
 Panzer (Remscheid), Hofschaft in Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Panzer, deutscher Name des Pancíř, Berg im Böhmerwald, Tschechien
 Panzer, kurz für Panzertruppe
 Panzer, kurz für Panzerförderer, Kettenkratzförderer
 Panzer Aktiengesellschaft, Berlin
 Panzerung, Platten und Gehäuse zum Schutz von Fahrzeugen, siehe Panzerung #Grundlagen
 Tierpanzer, Körperschutz von Tieren, siehe Panzerung #Panzerung in der Natur

Panzer ist der Familienname folgender Personen:

 Ariel Panzer (* 1973), argentinischer Handballspieler
 Baldur Panzer (1934–2017), deutscher Slawist
 Elizabeth Panzer, US-amerikanische Harfenistin

 Heinz Panzer (1927–2021), deutscher Dirigent und Chorleiter

 Marita A. Panzer (* 1949), deutsche Historikerin und Autorin
 Michael Panzer (* 1967), deutscher Travestiekünstler und Kabarettist, siehe Frl. Wommy Wonder 
 Paul Panzer (Schauspieler) (eigentlich Paul Wolfgang Panzerbeiter; 1872–1958), deutsch-amerikanischer Schauspieler
 Paul Panzer (eigentlich Dieter Tappert; * 1972), deutscher Komiker und Filmkomödiant
 Peter Panzer (* 1963), deutscher Schachspieler
 Sabine Panzer (* 1960), österreichische Komponistin
 Susan Panzer (* 1976), deutsche Bahnradsportlerin
 Ullrich Panzer (* 1944), deutscher Polizist
 Volker Panzer (1947–2020), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Volker Panzer (Sportler) (* 1940), deutscher Sportler und Politiker
 William N. Panzer (1942–2007), US-amerikanischer Fernseh- und Filmproduzent

Siehe auch:

 Pancera
 Panzeri
 Pantzer
 Panzner
 Banzer